Adam Krikorian (1974-), entraîneur de water-polo américain.
 Gaëlle Krikorian (1972-), chercheuse en sciences sociales française.
 Violette Krikorian (1962-), poétesse arménienne.